Sangiorgini – abitanti di San Giorgio Piacentino
Sangiorgini – abitanti di San Giorgio a Bibbiano
Sangiorgini – abitanti di San Giorgio della Richinvelda
Sangiorgini – abitanti di San Giorgio di Nogaro